Алекса́ндр Ива́нович Ря́бов:
 Рябов, Александр Иванович (1921—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Рябов, Александр Иванович (1936—2019) — губернатор Тамбовской области.